Субсидиарность:
 Субсидиарность — организационный принцип.
 Субсидиарность, католической теологии — организационный принцип в социальном учении католической церкви.

См. также 
 Субсидиарные договоры — разновидность неравноправного договора.
 Субсидиарная ответственность — вид гражданской ответственности.